Mužská čtyřhra Maharashtra Open 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do deblové soutěže punéského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z roku 2020 byl švédsko-indonéský pár André Göransson a Christopher Rungkat, jehož členové  do turnaje nezasáhli. 

Vítězem se stal druhý nasazený pár Indů Rohan Bopanna a Ramkumar Ramanathan, který ve finále zdolal australské turnajové jedničky Luka Savilla s Johnem-Patrickem Smithem. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Ovládli tak i druhý přímý boj o titul, když navázali na triumf z lednového Adelaide International 2022. Bopanna, který v Puné vyhrál již v roce 2019, na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý první deblový titul a pro Ramanathana to bylo  druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Luke Saville /  John-Patrick Smith (finále)
  Rohan Bopanna /  Ramkumar Ramanathan (vítězové)
  Szymon Walków /  Jan Zieliński (1. kolo)
  Marc Polmans /  Matt Reid (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2022
ATP Tour 2022